Grad u Danskoj:
 Kalundborg, grad u regiji Zeland

Općina u Danskoj:
 Kalundborg (općina), općina u regiji Zeland